Вале́рий Ле́бедев:
 Лебедев, Валерий Александрович (1941—2020) — инженер-электрик, гендиректор Красноярского горно-химического комбината.
 Лебедев, Валерий Валерьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Лебедев, Валерий Михайлович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Лебедев, Валерий Павлович (род. 1933) — российский нейрофизиолог, фармаколог, доктор наук, профессор.
 Лебедев, Валерий Петрович (род. 1937) — издатель общественно-политического еженедельника «Лебедь» (США).